Поцілунок тричі на день (, Kiss wa Ichinichi Sando Made!?) — мелоромантична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про кохання між хлопцями у японській школі.

Сюжет 
У Юзу ніколи не було дівчини, тому коли він вступає до коледжу, він клянеться, що обов'язково познайомиться з якоюсь красунею... А замість цього, парочка хлопців поклали око на нього. Що ж буде далі?

Персонажі 
 Юзу — головний персонаж. Коричневе волосся і карі очі.

Див. також 
 Tone
 Anata no Jinsei Hikiukemasu!
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangapark.com»  
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако